Römerberg ist ein geographischer Name:

Gemeinden, Orte und Quartiere:
 Römerberg (Frankfurt am Main), der Rathausplatz in der Innenstadt von Frankfurt am Main, Hessen
 Römerberg (Linz), Quartier im statistischen Bezirk Römerberg-Margarethen der Innenstadt von Linz, Oberösterreich
 Römerberg (Pfalz), Ortsgemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Römerberg-Margarethen, statistischer Bezirk im Stadtteil Innenstadt, Linz, Oberösterreich
 Römerberg (Gemeinde Schlatt), Ortschaft der Gemeinde Schlatt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Berge:
 Römerberg (Unterhausen) (432 m), auch Steppberg, bei Unterhausen, Gemeinde Oberhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern; mit bronzezeitlichem Ring- und Abschnittswall
 Römerberg (Altenbeken) (349 m), bei Altenbeken, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen

Sonstiges:
 Römerberg, Weinberg mit dem Haus Reinhardtsberg im Stadtteil Niederlößnitz, Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen
 Römerberg (Ölfeld), gelegen in Speyer, Rheinland-Pfalz
 Pulvermaar mit Römerberg und Strohner Märchen, Naturschutzgebiet in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Römersberg